Пьер-Лоран Эмар (; род. 9 сентября 1957, Лион) — французский пианист.

Биография 
Учился в Парижской консерватории у Ивонны Лорио, с детских лет был близок к Мессиану, считается одним из лучших его исполнителей. Впоследствии учился у Марии Курчо и Дьёрдя Куртага. Завоевал первую премию на конкурсе Оливье Мессиана (1973). С 1977 в течение 18 лет был солистом Ensemble Intercontemporain. Играл с крупнейшими оркестрами и дирижёрами мира в Европе и США. Его запись всех бетховенских концертов с Камерным оркестром Европы под управлением Николауса Арнонкура получила премию ECHO Classic, диск Чарлза Айвза — премию Грэмми. В последнее время выступает как дирижёр, руководил несколькими музыкальными фестивалями. В 2009 г. удостоен премии «Виктуар де ля мюзик» как лучший инструменталист Франции.
Один из героев документального фильма Пианомания (2009).

Репертуар 
Помимо современной музыки (Картер, Лигети, Штокхаузен, Булез, Лахенман, Стив Райх, Марко Строппа, Джордж Бенджамин и др.), известен оригинальным исполнением Баха, Моцарта, Шумана, Дебюсси, Равеля, Веберна, Бартока.

Педагогическая деятельность 
Преподает в Парижской консерватории и Кёльнской Высшей школе музыки.

Книги 
 Rôle et responsabilités de l’interprète aujourd’hui. — Paris: Fayard; Collège de France, 2009.

Ссылки 
 Дискография
  
  

Академические музыканты Франции
Пианисты Франции
Родившиеся в Лионе
Персоналии по алфавиту
Лауреаты премии Echo Klassik
Лауреаты Премии немецких музыкальных критиков‎
Лауреаты премии журнала Gramophone
Преподаватели Королевской академии музыки